The Madness est le titre de plusieurs œuvres :

 The Madness, album du groupe Madness sorti en 1988
 The Madness, téléfilm réalisé en 1975